David Navarro Pedrós, (ur. 25 maja 1980 w Walencji) – hiszpański piłkarz, grający na pozycji obrońcy w hiszpańskim klubie AD Alcorcón.
 
W trakcie meczu z Interem złamał nos Nicolásowi Burdisso. Został za to zawieszony na 7 miesięcy (w późniejszym czasie skrócono do 6 miesięcy) na wszystkie oficjalne rozgrywki klubu z Walencji.

Statystyki klubowe 

Stan na: 13 października 2017 r.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Hiszpanii (2) - 2002, 2004
 Puchar Hiszpanii (1) - 2004
 Puchar UEFA (1) - 2004

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Statystyki w bazie ESPN FC 
 Statystyki w bazie BDFutbol 

Hiszpańscy piłkarze
Piłkarze Valencii CF
Piłkarze RCD Mallorca
Piłkarze Neuchâtel Xamax
Piłkarze Levante UD
Piłkarze AD Alcorcón
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Walencji